Mallam Yahaya – ex calciatore ghanese
 Seidu Yahaya – calciatore ghanese